Еловшек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Еловшек, Ана — сожительница и любовница словенского поэта Франце Прешерна.
 Еловшек, Эрнестина — внебрачная дочь словенского поэта Франце Прешерна от служанки Аны Еловшек.